ALJ steht für:
 Alexander Bay Airport (IATA-Code), Flughafen von Alexander Bay, Distrikt Namakwa, Provinz Nordkap in Südafrika
 Heli Ambulance Team (ICAO-Code), österreichische Fluggesellschaft
 Lütjenburg, DS100-Code des ehemaligen dortigen Bahnhofs

alj steht für:
 Alangan (ISO-639-3-Code), Sprache der indigenen Mangyan auf Mindoro, Philippinen

Abkürzung